Моро́зово — село в Искитимском районе Новосибирской области России. Административный центр Морозовского сельсовета.

География 
Расположено на правом берегу Обского водохранилища. Расстояние до областного центра составляет 35 км.

Население 

Из них трудоспособного возраста 383 человека, моложе трудоспособного возрасте — 113 человек, старше трудоспособного возраста — 127 человек.

Инфраструктура 
Общеобразовательная школа, имеется сельский клуб и библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Искитимского района